Инджия (серб. Инђија) — многозначный термин.

 Инджия — город Сербии, административный центр общины Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. 
 Инджия (община) — община в Сербии, входит в Сремский округ автономного края Воеводина. 
 Инджия (футбольный клуб) — сербский футбольный клуб из города Инджия.